Dot ( ), может означать:

 DOT — язык описания графов.
 DOT — Министерство транспорта США.

См. также 

 Dota